Петровка — топоним:

Урбаноним 
 Петровка — одна из старейших улиц центра Москвы, берёт своё начало у Театральной площади.
 «Петровка» (или «Петровка, 38») — нарицательное название уголовного розыска Главного управления МВД по г. Москве (МУР).
 Петровка — часть киевского Подола, сохранившая за собой название в честь революционера Г. И. Петровского, данное Подолу в 1920-х годах.
 Петровка — до 2018 года название станции Почайна киевского метрополитена (Куренёвско-Красноармейская линия, 1980).
 Петровка — крупнейший книжный рынок Киева.

Населённые пункты

Армения 
 Петровка — село в Лорийской области.

Белоруссия 
 Петровка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Петровка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Казахстан

Акмолинская область 
 Петровка — село в Астраханском районе.
 Петровка — село в Сандыктауском районе.
 Петровка — село в Шортандинском районе.

Актюбинская область 
 Петровка — название до 2008 года села Аксазды Алгинского района.

Жамбылская область 
 Петровка — название до 1990-х годов села Карасаз Жуалынского района.

Карагандинская область 
 Петровка — село в Бухар-Жырауском районе.

Северо-Казахстанская область 
 Петровка — село в Есильском районе.
 Петровка — село в Жамбылском районе.
 Петровка — село в Тайыншинском районе.

Киргизия 
 Петровка — село в Московском районе Чуйской области.

Россия

Алтайский край 
 Петровка — село в Бурлинском районе.
 Петровка — село в Ключевском районе.
 Петровка — село в Немецком национальном районе, упразднено.
 Петровка — село в Троицком районе.

Амурская область 
 Петровка — село в Мазановском районе.

Архангельская область 
 Петровка — деревня в Мезенском районе.

Башкортостан 
 Петровка — деревня в Бакалинском районе, Новоматинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Бакалинском районе, Новоурсаевский сельсовет.
 Петровка — деревня в Бижбулякском районе, Калининский сельсовет.
 Петровка — деревня в Бижбулякском районе, Кош-Елгинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Благовещенском районе.
 Петровка — село в Зилаирском районе.
 Петровка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Петровка — деревня в Фёдоровском районе, Балыклинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Фёдоровском районе, Дедовский сельсовет.
 Петровка — деревня в Янаульском районе.

Белгородская область 
 Петровка — село в Белгородском районе.
 Петровка — село в Прохоровском районе, Петровское сельское поселение.
 Петровка — село в Прохоровском районе, Прелестненское сельское поселение.
 Петровка — хутор в Шебекинском районе.

Брянская область 
 Петровка — деревня в Злынковском районе.
 Петровка — посёлок во Мглинском районе.

Вологодская область 
 Петровка — деревня в Вожегодском районе.

Воронежская область 
 Петровка — посёлок в Аннинском районе.
 Петровка — посёлок в Нижнедевицком районе.
 Петровка — село в Павловском районе.

Еврейская Автономная область 
 Петровка — село в Биробиджанском районе.

Иркутская область 
 Петровка — деревня в Черемховском районе.

Калужская область 
 Петровка — деревня в Жиздринском районе.
 Петровка — деревня в Ферзиковском районе.

Кемеровская область 
 Петровка — деревня в Мариинском районе.

Костромская область 
 Петровка — деревня в Кологривском районе.
 Петровка — деревня в Межевском районе, Никольский сельсовет.
 Петровка — деревня в Межевском районе, Петровский сельсовет.
 Петровка — деревня в Пыщугском районе.

Красноярский край 
 Петровка — деревня в Бирилюсском районе.
 Петровка — деревня в Дзержинском районе.
 Петровка — деревня в Назаровском районе.

Курганская область 
 Петровка — деревня в Половинском районе.
 Петровка — деревня в Сафакулевском районе.

Курская область 
 Петровка — деревня в Горшеченском районе.
 Петровка — деревня в Касторенском районе, Краснодолинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Касторенском районе, Краснознаменский сельсовет.
 Петровка — деревня в Касторенском районе, Успенский сельсовет.
 Петровка — хутор в Медвенском районе.
 Петровка — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область 
 Петровка — село в Грязинском районе.
 Петровка — деревня в Добринском районе, Каверинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Добринском районе, Тихвинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Долгоруковском районе.
 Петровка — село в Усманском районе.

Мордовия 
 Петровка — деревня в Ардатовском районе, упразднена в 2011 году.
 Петровка — село в Большеберезниковском районе.
 Петровка — деревня в Большеигнатовском районе.
 Петровка — село в Дубенском районе.
 Петровка — деревня в Ельниковском районе.
 Петровка — посёлок в Ичалковском районе, упразднён в 2004 году.

Московская область 
 Петровка — деревня в городском округе Клин.

Нижегородская область 
 Петровка — деревня в Кулебакском районе.
 Петровка — село в Лысковском районе.
 Петровка — деревня в Первомайском районе.
 Петровка — деревня в Спасском районе.

Новосибирская область 
 Петровка — деревня в Купинском районе.
 Петровка — деревня в Кыштовском районе.

Омская область 
 Петровка — деревня в Большереченском районе, упразднена в 2008 году.
 Петровка — деревня в Исилькульском районе.
 Петровка — деревня в Калачинском районе.
 Петровка — деревня в Марьяновском районе.
 Петровка — деревня в Омском районе, Лузинское сельское поселение.
 Петровка — село в Омском районе, Петровское сельское поселение.
 Петровка — село в Тарском районе.
 Петровка — деревня в Тюкалинском районе.

Оренбургская область 
 Петровка — село в Абдулинском районе.
 Петровка — село в Александровском районе.
 Петровка — деревня в Асекеевском районе.
 Петровка — село в Курманаевском районе.
 Петровка — село в Октябрьском районе.
 Петровка — посёлок в Пономарёвском районе.

Орловская область 
 Петровка — деревня в Должанском районе.
 Петровка — деревня в Колпнянском районе.
 Петровка — деревня в Ливенском районе.
 Петровка — деревня в Малоархангельском районе, Ленинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Малоархангельском районе, Подгородненский сельсовет.
 Петровка — деревня в Мценском районе.
 Петровка — деревня в Покровском районе.

Пензенская область 
 Петровка — деревня в Белинском районе.
 Петровка — деревня в Колышлейском районе, упразднена в 2015 году.
 Петровка — деревня в Малосердобинском районе, упразднена в 2006 году.
 Петровка — деревня в Тамалинском районе.

Пермский край 
 Петровка — деревня в Пермском муниципальном округе.

Приморский край 
 Петровка — село в городском округе Большой Камень.

Псковская область 
 Петровка — деревня в Новосокольническом районе.

Ростовская область 
 Петровка — хутор в Азовском районе.
 Петровка — село в Матвеево-Курганском районе.
 Петровка — слобода в Мясниковском районе.
 Петровка — село в Целинском районе, Михайловское сельское поселение.
 Петровка — хутор в Целинском районе, Хлеборобное сельское поселение.

Рязанская область 
 Петровка — деревня в Пронском районе.
 Петровка — деревня в Путятинском районе, Большеекатериновский сельсовет.
 Петровка — деревня в Путятинском районе, Карабухинский сельсовет.
 Петровка — деревня в Сараевском районе.
 Петровка — деревня в Скопинском районе.

Самарская область 
 Петровка — село в Борском районе.
 Петровка — деревня в Клявлинском районе.
 Петровка — деревня в Сызранском районе.

Смоленская область 
 Петровка — деревня в Ершичском районе.

Ставропольский край 
 Петровка — хутор в Александровском районе.

Тамбовская область 
 Петровка — деревня в Жердевском районе.
 Петровка — деревня в Мордовском районе.
 Петровка — деревня в Моршанском районе.
 Петровка — село в Сампурском районе.

Татарстан 
 Петровка — посёлок в Альметьевском районе.
 Петровка — посёлок в Бугульминском районе, Наратлинский сельсовет.
 Петровка — село в Бугульминском районе, Петровский сельсовет.
 Петровка — деревня в Сармановском районе.

Тверская область 
 Петровка — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Петровка — деревня в Кашинском городском округе.

Томская область 
 Петровка — село в Кривошеинском районе

Тульская область 
 Петровка — деревня в составе города Донской.
 Петровка — деревня в Плавском районе.

Тюменская область 
 Петровка — деревня в Сорокинском районе.

Удмуртия 
 Петровка — деревня в Сарапульском районе.

Ульяновская область 
 Петровка — упразднённое село (затоплено), с 2004 года на территории Заволжского района Ульяновского городского округа.

Чувашия 
 Петровка — деревня в Моргаушском районе.
 Петровка — посёлок в Яльчикском районе.

Якутия 
 Петровка — село в Мегино-Кангаласском улусе.

Ярославская область 
 Петровка — деревня в Борисоглебском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Петровка — исчезнувшее село в Кировском районе.
 Петровка — село в Красногвардейском районе.
 Петровка — село в Симферопольском районе.

Молдавия 
 Петровка — село в Сынжерейском районе.

Украина

Винницкая область 
 Петровка — село в Жмеринском районе.
 Петровка — село в Липовецком районе.
 Петровка — село в Могилёв-Подольском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Берлядка в Мурованокуриловецком районе.

Днепропетровская область 
 Петровка — село в Верхнеднепровском районе.
 Петровка — село в Петропавловском районе.
 Петровка — село в Пятихатском районе.
 Петровка — село в Софиевском районе.
 Петровка — село в Томаковском районе.

Донецкая область 
 Петровка — посёлок городского типа в Бахмутском районе.
 Петровка (быв. Петровское) — село в Добропольском районе.
 Петровка (быв. Петровское) — село в Волновахском районе.
 Петровка — село в Константиновском районе.
 Петровка — село в Покровском районе.

Закарпатская область 
 Петровка — село в Ужгородском районе.

Запорожская область 
 Петровка — село в Акимовском районе.
 Петровка — село в Михайловском районе.
 Петровка — село в Приазовском районе.
 Петровка — село в Приморском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Святопетровка в Гуляйпольском районе.

Киевская область 
 Петровка — село в Васильковськом районе.
 Петровка — историческая местность в Киеве.

Кировоградская область 
 Петровка — село в Благовещенском районе.
 Петровка — село в Компанеевском районе.
 Петровка — село в Новоукраинском районе.
 Петровка — село в Онуфриевском районе.

Луганская область 
 Петровка — село в Белокуракинском районе.
 Петровка — село в Перевальском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Коржовое в Сватовском районе.
 Петровка — до 2016 года название посёлка Петропавловка в Станично-Луганском районе.

Николаевская область 
 Петровка — село в Веселиновском районе.
 Петровка — село в Доманёвском районе.
 Петровка — село в Николаевском районе.
 Петровка — село в Новобугском районе.
 Петровка — село в Первомайском районе.

Одесская область 
 Петровка — село в Балтском районе.
 Петровка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Петровка — село в Березовском районе.
 Петровка — посёлок в Ивановском районе.
 Петровка — село в Захарьевском районе, Марьяновский сельский совет.
 Петровка — село в Захарьевском районе, Перехрестовский сельский совет.
 Петровка — село в Кодымском районе.
 Петровка — село в Любашёвском районе.
 Петровка — село в Николаевском районе.
 Петровка — село в Подольском районе.
 Петровка — село в Раздельнянском районе.
 Петровка — село в Тарутинском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Курисово в Лиманском районе.

Полтавская область 
 Петровка — село в Чутовском районе.
 Петровка — село в Глобинском районе.
 Петровка — село в Зеньковском районе.
 Петровка — село в Машевском районе.
 Петровка — село в Миргородском районе.
 Петровка — село в Полтавском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Вишнёвое в Хорольском районе.

Сумская область 
 Петровка — до 2016 года название села Морозовка в Кролевецком районе.

Харьковская область 
 Петровка — село в Барвенковском районе.
 Петровка — село в Двуречанском районе.
 Петровка — упразднённое село в Двуречанском районе, Ольшанский сельский совет.
 Петровка — село в Зачепиловском районе.
 Петровка — село в Золочевском районе.
 Петровка — село в Красноградском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Осиново в Купянском районе.
 Петровка — село в Первомайском районе.
 Петровка — село в Сахновщинском районе.
 Петровка — село в Харьковском районе.
 Петровка — село в Шевченковском районе.

Херсонская область 
 Петровка — село в Геническом районе.
 Петровка — село в Голопристанском районе.
 Петровка — село в Нововоронцовском районе.
 Петровка — село в Скадовском районе.
 Петровка — село в составе города Херсон.

Хмельницкая область 
 Петровка — село в Волочисском районе.

Черкасская область 
 Петровка — до 2016 года название села Хейлово в Монастырищенском районе.

Черниговская область 
 Петровка — село в Бобровицком районе.
 Петровка — село в Прилукском районе.
 Петровка — село в Сновском районе.
 Петровка — до 2016 года название села Махновка в Борзнянском районе.

Реки 
 Петровка (приток Алешни) — река на севере Смоленской области
 Петровка (приток Волчьей) — река в Ленинградской области
 Петровка (приток Гребли) — река к северо-западу от Рославля на юге Смоленской области
 Петровка (приток Оби) — река в Алтайском крае
 Петровка (приток Люлеха)
 Петровка (приток Большой Сарапулки)
 Петровка (река, впадает в Конское озеро) — река в Ленинградской области

Другое 
 Петровка — народное название Петровского поста, оканчивающегося в Петров день.

См. также 

 Петровка, 38
 
 
 Петровка-Китаева
 Петровка-Поповка
 Петровка-Роменская
 
 
 Большая Петровка
 Великопетровка
 Владимиро-Петровка
 Иваново-Петровка
 
 Нижняя Петровка
 Николо-Петровка
 Платоно-Петровка
 
 Федоро-Петровка

Примечания